

Населені пункти та їхні частини

 Кузкі — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Кузкі — село в гміні Сарнакі Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Кузкі — село в гміні Павловічкі Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Кузкі — село в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кузкі — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кузкі — частина села Кози в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства

 Кузкі — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки